Linse peut faire référence à:
La traduction du mot allemand Linse est: lentille
 Walter Linse ( à Chemnitz;  à Moscou) est un avocat d’Allemagne de l'Ouest.
 Le Linse est un canot explosif de la marine allemande (Kriegsmarine) pendant la Seconde Guerre mondiale.